Andrés Pérez puede referirse a:

Andrés Pérez (c. 1660-1727), pintor español;
Andrés Pérez Araya (1951-2002), actor y director teatral chileno.
Andrés Pérez de Ribas (1576-1655), sacerdote jesuita español.
Carlos Andrés Pérez (1922-), Presidente de Venezuela (durante 1989–1993).
Andrés Eduardo Pérez (1980-), futbolista colombiano.
Andrés Pérez Muñoz (1983-), saxofonista chileno de jazz.